Pulja se može odnositi na:

 Apulija
 Pulja (Areco)
 Pulja (Pjačenca)